Ел Пијаве има више значења:

 Ел Пијаве (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пијаве (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пијаве (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пијаве (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику